El Coll de la Miquelassa és una collada situada a 543,4 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals d'Argelers de la Marenda i de Sureda, tots dos de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

És al sud-est del Puig de la Martina i del Collet de l'Alzina i al nord-oest del Puig dels Orris.

Bibliografia

Referències 

Colls d'Argelers
Colls de Sureda